Wollgast ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Wollgast (* 1981), deutscher Künstler
 Siegfried Wollgast (1933–2017), deutscher Philosophiehistoriker